La Zona d'operacions antiterroristes ( en ucraïnès: Зона проведення антитерористичної операції ), o zona ATO  ( ucraïnès: Зона АТО ), és un terme utilitzat pels mitjans de comunicació, la publicitat i governs d'Ucraïna i estrangers de l'OSCE  institucions estrangeres  per identificar el territori ucraïnès de les regions de Donetsk i Luhansk (oblasts)  sota control de forces militars russes  i dels separatistes prorussos. Una part important de la zona ATO es considera un territori temporalment ocupat d'Ucraïna .

El 20 de febrer de 2018, el president d'Ucraïna, Petro Poroshenko, va canviar l'estatus de la zona ATO d'una operació antiterrorista per "prendre mesures per garantir la seguretat i la defensa nacionals, i rebutjar i dissuadir l'agressió armada de la Federació Russa a les províncies de Donetsk i Luhansk". Això permet a l' exèrcit ucraïnès fer-se càrrec de les zones en lloc del servei secret ucraïnès SBU .

Divisió administrativa militar 
La zona es divideix condicionalment en cinc sectors A, B, C, D i M.

 Sector A – parts oriental i central de l'oblast de Luhansk
 Sector B – parts centrals de l'oblast de Donetsk, incloent Donetsk i Makiivka
 Sector C – parts del nord de l'oblast de Donetsk (ciutats Bakhmut i Debaltseve ) i parts occidentals de l'oblast de Luhansk
 Sector D – parts sud de l'oblast de Luhansk i parts orientals de l'oblast de Donetsk (després de la invasió russa de 2014 el 24 d'agost, totes les forces ucraïneses es van retirar)
 Sector M – parts del sud de l'oblast de Donetsk (al voltant de Mariupol, d'aquí la identificació del sector)

Llista de fites que limiten amb la zona ATO 
Informació a 7 de novembre de 2014.

Es fa la citació dels noms en anglès perquè és la denominació comunament emprada en les informacions internacionals.

Influència a la cultura i la societat 

Des del 28 de desembre de 2015, la cançó "Brattia Ukraintsi" (Germans Ucraïnesos) és l'himne oficial de l'ATO.

Referències

Bibliografia addicional 
 Surzhenko, M. ATO. Històries d'Est a Oest (АТО. Історії зі Сходу на Захід) . "DISCURSUS" a Google Books . Brusturiv 2014
 Sakwa, R. Frontline Ukraine: Crisis in the Borderlands . "IBTauris" de Google Books . 2014

Enllaços externs 
 Portal informatiu oficial del Consell Nacional de Seguretat i Defensa d'Ucraïna
 Notícies de la zona ATO des de Segodnya
 Zona ATO (sèrie documental) al canal de televisió 24 (Ucraïna)
 Notícies de la zona ATO de Korrespondent.net
 Zona ATO a Новини України | Цензор. НЕТ - останні новини дня | Свіжі головні новини України та світу
Guerra al Donbàs